Rossum steht für: 

 Rossum (Overijssel), ein Kirchdorf in der niederländischen Provinz Overijssel
 Rossum (Gelderland), ein Ortsteil von Maasdriel

Rossum ist der Familienname folgender Personen: 
 Allen Rossum (* 1975), US-amerikanischer Footballspieler
 Emmy Rossum (* 1986), US-amerikanische Sängerin und Schauspielerin
 Guido van Rossum (* 1956), niederländischer Softwareentwickler
 Theodora van Rossum (1923–2019), deutsche Diplomatin
 Walter van Rossum (* 1954), deutscher Journalist und Publizist

Siehe auch:
 Van Rossum
 Rossum du Chattel